Чемпіонат Португалії з футболу 1995—1996 — 62-ий сезон португальського Прімейра Дивізіону. Чемпіонський титул вдруге поспіль здобув Порту.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Бенфіка взяв участь у Кубку володарів кубків 1996—1997 як володар Кубку Португалії 1995—1996.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Португалії на soccerway 
 Чемпіонат Португалії на rsssf 

1995—1996
Португалія
Португалія
1995 у Португалії
1996 у Португалії